Paradrina katherina är en fjärilsart som beskrevs av Edward P. Wiltshire 1947. Paradrina katherina ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
katherina